Mirto hace referencia a varios artículos:

Plantas 
 Myrtus, género de plantas a la que pertenecen:
 Myrtus communis, conocido en español como mirto, arrayán o murta.
 Myrica gale, conocido en español como mirto de Brabante o mirto de turbera.
 Nombre común de la planta Castilleja tenuiflora.
 Nombre común de la planta Salvia coccinea.
 Nombre común de la planta Salvia elegans.
 Nombre común de la planta Salvia misella.

Geografía 
 Mirto, localidad en la provincia de Mesina.

Personas 
 Mirto, esposa o compañera de Sócrates, según diversas fuentes.
 Mirto Davoine, exfutbolista uruguayo.

Además 
 Academia del Mirto, centro intelectual fundado por José de Espronceda.
 Licor de mirto, tradicional italiano, de la isla de Cerdeña.
 Mirto (empresa), marca de moda hombre y mujer.